NPG est un sigle qui signifie :

 Nature Publishing Group
En lien avec Prince:
New Power Generation
NPG Records
 Au moins quatre galeries d'art dans le monde portent le nom de National Portrait Gallery :
 National Portrait Gallery (Australie)
 National Portrait Gallery (Royaume-Uni)
 National Portrait Gallery (États-Unis)
 Scottish National Portrait Gallery